Southern Railway Passenger Station ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Burlington Southern Railway Passenger Station, NRHP-ID: 80002800
 Westminster Southern Railway Passenger Station, NRHP-ID: 76001707